Beavercreek lehetséges jelentései:

Amerikai Egyesült Államok
 Beavercreek (nagyváros, Ohio)
 Beavercreek (kisváros, Ohio)
 Beavercreek (Oregon)